Puyravault ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Puyravault (Charente-Maritime)
 Puyravault (Vendée)